Baxter kan syfta på:

 Baxter (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Baxter (auktor) – en auktorförkortning
 Baxter (dryck) – en dryck från Antartic
 Baxter (musikalbum) – ett musikalbum av den svenska gruppen Baxter
 Baxter International – amerikanskt medicintekniskt företag
 Herr Baxter – en fiktiv figur i Tintin
Baxter Stockman – en fiktiv figur i  Teenage Mutant Ninja Turtles

Geografi

Australien 

 Baxter (del av en befolkad plats), Victoria, Mornington Peninsula,

USA 

 Baxter, Tennessee, Putnam County, 
 Baxter, Iowa, Jasper County, 
 Baxter, Minnesota, Crow Wing County,

Se även
 Baxter County
 Mount Baxter